C3 pode referir-se a:

 Citroën C3 - um modelo de automóvel fabricado pela Citroën;
 RuBisCO - enzima que medeia o processo de fixação de gás carbônico pelas plantas;
 C3 (tamanho de papel).
 C3 (antigeno)

Desambiguação